Die Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen 1952, die vierte Basketball-Südamerikameisterschaft der Damen, fand zwischen dem 14. und 28. April 1952 in Asunción, Paraguay statt, das zum ersten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war der Gastgeber, der gleich bei seinem Debüt die Südamerikameisterschaft der Damen erringen konnte.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
Gespielt wurde in Form eines Rundenturniers zu sechs Mannschaften. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jede Mannschaft fünf Spiele (insgesamt wurden 15 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die punktbeste Mannschaft wurde Basketball-Südamerikameister der Damen 1952. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich.

Ergebnisse

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 1952 South American Championship for Women ()

Sportveranstaltung in Asunción
Basketballveranstaltung 1952
Sudamerikameisterschaft der Damen 1952